Георгий Стоянов:
 Стоянов, Георгий (1936) — болгарский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Стоянов, Георгий (1980) — болгарский самбист и дзюдоист.